Gubernaculum (zoogdier), embryonaal ligament waaraan gonaden zijn opgehangen bij zoogdieren
 Gubernaculum (rondworm), lichaamsdeel van rondwormen